Уэймут:

 Уэймут — город в Дорсете, Англия.
 Уэймут — английский футбольный клуб из одноимённого города.